Maputo 2011 pode ser o nome popular de dois eventos esportivos:

Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins de 2011
Jogos Pan-Africanos de 2011

Desambiguação